Fernando Araújo ist der Name folgender Personen:

* Fernando de Araújo (1963–2015), osttimoresischer Politiker (PD)
 Fernando Araújo Perdomo (* 1955), kolumbianischer Jurist, Sozialwissenschaftler und Politiker